Rützenhagen ist der deutsche Name zweier polnischer Orte in der Woiwodschaft Westpommern:

 Rusinowo (Świdwin) (Rützenhagen, Kreis Belgard-Schivelbein)
 Rusinowo (Postomino) (Rützenhagen, Kreis Schlawe)